Bistrica (Slatina), een plaats in Kroatië
 Bistrica (Nova Varoš), een plaats in Servië

plaatsen in verschillende Sloveense gemeenten:
Bistrica (Črnomelj)
Bistrica (Litija)
Bistrica (Naklo) 
Bistrica (Kozje)
Bistrica (Šentrupert)

Zie ook
 Bistricë, ook wel Bistrica, rivier in Albanië
 Bistritsa, verschillende plaatsen in Bulgarije